Agudo (som) — alta frequência do som audível
 Acento agudo — sinal de acentuação gráfica

Geografia 
 Agudo — no Rio Grande do Sul, Brasil
 Agudos — em São Paulo, Brasil
 Agudos do Sul — no Paraná
 Agudo (Espanha)
 Aguda — Portugal

Desambiguações de topônimos